

Codici 
 MPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mavalane International, Maputo, Mozambico

Aziende
MPM – Azienda di modellismo della Repubblica Ceca